Фенне (, ) — немецкая и норвежская фамилия. Известные носители:

 Фенне, Тоннис (1582—1627) — немецкий путешественник.
 Фенне, Хильде (род. 1993) — норвежская биатлонистка.